Volleyball Champions League 2009/10 steht für:

 Volleyball Champions League 2009/10 (Frauen)
 Volleyball Champions League 2009/10 (Männer)